Scheuren heißen folgende Orte:

in Deutschland:
 der Ortsteil Scheuren (Unkel), Stadt Unkel am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 der Ortsteil Scheuren (Erftstadt), Stadt Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 der Ortsteil Scheuren (Hennef), Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 der Ortsteil Scheuren (Bad Münstereifel), Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 der Ortsteil Scheuren (Odenthal), Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 der Ortsteil Scheuren (Schleiden), Stadt Schleiden (Eifel), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 der Ortsteil Scheuren (Solingen), Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 zusammenfassende Bezeichnung der Ortsteile Niederscheuren und Oberscheuren der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

in der Schweiz:
 die Gemeinde Scheuren BE, Kanton Bern
 die Ortschaft Scheuren ZH, Gemeinde Maur, Kanton Zürich

Scheuren ist der Familienname von:
 Aegidius Johann Peter Joseph Scheuren (1774–1844), deutscher Maler und Lithograf
 Caspar Scheuren (1810–1887), deutscher Maler und Illustrator
 Josef Scheuren (1898–1972), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Karsten Scheuren (* 1970), deutscher Dokumentarfilmer

Sonstiges:
 Scheuren Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika

 Siehe auch
 Scheuern